Tuğrul ist ein türkischer männlicher Vorname und bezeichnete im Alttürkischen (damalige Aussprache: Toghril, DMG Toġrïl) einen Greifvogel, der von Mahmud al-Kāschgharī als „größer als ein Sonkur (eine andere Greifvogelart)“ beschrieben wurde. Möglicherweise war mit Toghril der Schopfhabicht (Accipiter trivirgatus) gemeint. Dieser Greifvogel wurde für Jagdzwecke eingesetzt. Wahrscheinlich geht der Name des magyarischen Fabelwesens Turul auf den alttürkischen Namen für diesen Greifvogel zurück. Der Vorname tritt auch als Familienname auf. Eine andere Form des Namens ist Ertuğrul.

Namensträger

Historische Zeit 
 Toghril-Beg (I.) (990–1063), erster Sultan der Großseldschuken (reg. 1038–1063)
 Toghril II., ein Sultan der Großseldschuken in Westpersien und dem Irak (reg. 1132–1134)
 Toghril III., letzter Sultan aus der Linie der Großseldschuken (reg. 1176–1194)

Vorname, Form Tuğrul 

 Tuğrul Ansay (1930–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Tuğrul Erat (* 1992), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Yıldırım Tuğrul Türkeş (* 1954), türkischer Politiker und Parlamentsabgeordneter der MHP

Vorname, Form Ertuğrul 

 Mustafa Ertuğrul Aker (1892–1961), türkischer Offizier
 Ertuğrul Apakan (* 1947), türkischer Diplomat und ständiger Vertreter der Türkei bei den Vereinten Nationen
 Ertuğrul Arslan (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Ertugrul Edirne (* 1954), türkisch-deutscher Maler und Zeichner
 Ertuğrul Oğuz Fırat (1923–2014), türkischer Komponist, Maler und Dichter
 Ertuğrul Gazi (1198–1281), turkmenischer Clanführer und der Vater Osmans I.
 Ertuğrul Günay (* 1947), türkischer Jurist, Politiker und Kultur- und Tourismusminister der Republik Türkei
 Ertuğrul Kürkçü (* 1968), türkischer Sozialist und Politiker
 Ertuğrul Osman (1912–2009), Oberhaupt des Hauses Osman, welches von 1281 bis 1923 das Osmanische Reich regierte
 Ertuğrul Özkök (* 1947), türkischer Journalist und Kolumnist
 Ertuğrul Sağlam (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ertuğrul Şakar (* 1977), türkischer Schauspieler
 Ertuğrul Seçme (* 1965), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ertuğrul Taşkıran (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ertuğrul Yalçınbayır (* 1946), türkischer Jurist und Politiker
 Ertugrul Yildirim (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Familienname 

 Ahmet Ceylani Tuğrul (* 1950), türkischer Jurist und seit 2007 Generalsekretär beim Kassationshof der Türkei
 Bülent Ertuğrul (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Çağlar Ertuğrul (* 1987), türkischer Schauspieler
 Muhsin Ertuğrul (1892–1979), türkischer Theater- und Filmpionier

Weiteres 
 Ertuğrul-Tekke-Moschee, eine Moschee und gleichzeitig eine Tekke in İstanbul

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname
Männlicher Vorname